Esistono due comuni francesi con questo nome

Lafarre – Alta Loira
Lafarre – Ardèche